Такмичење у трчању на 60 метара препоне у женској конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 6. и 7. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. одбранила је Надин Висер из Холандије.

Занимљивост ове трке је да су освајачице сребрне (Синтија Сембер) и бронзане (Тифани Портер) медаље рођене сестре.

Земље учеснице 
Учествовало је 44 такмичарки из 23 земље.

  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)

  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 60 метара са препонама у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2021), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ).,

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године. У полуфинале пласирале су се по 3 првопласиране из 6 квалификационих група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 12:10, група 2 у 12:18, група 3 у 12:26, група 4 у 12:34, група 5 у 12:42, група 6 у 12:50.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године. У финале пласирале су се по 2 првопласиране такмичарке из 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).  ,

Почетак такмичења: група 1 у 13:30, група 2 у 13:38, група 3 у 13:46.

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године у 17:15.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани